Juliette je t'aime#Synopsis
L'assassin habite au 21 (film)#Le film